Podle zaměření může jít o instituci:

výzkumnou
 Astronomický ústav Akademie věd ČR v Ondřejově
 Astronomický ústav Slovenské akademie věd v Tatranské Lomnici

výzkumně-vzdělávací
 Astronomický ústav UK na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy